

Geografia 
 Cile
 Maule – fiume
 Maule – comune della provincia di Talca
 Regione del Maule – regione del Cile
 Francia
 Maule – comune degli Yvelines

Persone 
 Cleto Maule – ciclista italiano